Скок увис у мушкој конкуренцији на Светском првенству у дворани 2008. у Валенсијиу одржано је 7. и 8. марта у Дворани велодрома Луис Пуиг.

Земље учеснице 
Учествовало је 17 такмичарка из 15 земаља.

 1.  Канада (1) (1) 
 2.  Кипар (1)
 3.  Куба (1)
 4.  Чешка (1)
 5.  Уједињено Краљевство (1)

 6.  Италија (1)
 7.  Јапан (1)
 8.  Казахстан (1)
 9.  Мрксико (1)
 10.  Русија (2)

 11.  Србија (1)
 12.  САД (2)
 13.  Шпанија (1)
 14.  Шведска (1)
 15.  Украјина (1)

Победници

Рекорди пре почетка Светског првенства 2008. 
 7. март 2008.

Најбољи резултати у 2008. години 
Десет најбољих атлетичара године у скоку увис у дворани пре првенства (7. марта 2008), имали су следећи пласман. 

Такмичарки чија су имена подебљана учествовали су СП 2008.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за улазак у финале била је 2,30 м, коју није испунио ниједан такмичар, а су све сви квалификовале према постигнутом резултату (кв).

Финале 
8. март

Извори

Спољашње везе 
 Резултати квалификација скока увис на СП 2008. Приступљено 19.06.2013.
 Резултати квалификација скока увис на СП 2008. Приступљено 19.06.2013.
 Резултати

Светско првенство у атлетици у дворани 2008.
Скок увис на Светском првенству у атлетици у дворани